Batalla de l'Axona (57 aC), episodi de la Guerra de les Gàl·lies
 Batalla de l'Aisne (1914), episodi de la I Guerra Mundial
 Batalla del Chemin des Dames (1917), episodi de la I Guerra Mundial
 Batalla de l'Aisne (1918), episodi de la I Guerra Mundial
 Batalla de l'Aisne (1940), episodi de la II Guerra Mundial